Dávid trapezunti császár (?–1214), I. Dávid néven trapezunti császár, I. Andronikosz bizánci császár unokája
Dávid trapezunti császár (1408 körül–1463), II. Dávid néven trapezunti császár, IV. Alexiosz trapezunti császár fia